

Sigle 
 Beck Depression Inventory – scala psicopatologica pubblicata da Aaron Beck
 Belief-Desire-Intention – Credenza-Desiderio-Intenzione, nel modello BDI d
 Bundesverband der Deutschen Industrie – la confindustria tedesca

Codici 
 BDI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bird Island (Seychelles)
 bdi – codice ISO 639-3 della lingua burun
 BDI – codice ISO 3166-1 alpha-3 del Burundi